Vira Bahu I, rei de Polonnaruwa, 1196
 Vira Bahu II, rei de Gampola 1391/1302 a 1397